«Аге́нты „Щ. И. Т.“: Академия» (, или просто ) — американский пятисерийный научно-фантастический боевик в формате мини-веб-сериала, неканоничный спин-офф телесериала «Агенты „Щ. И. Т.“» (основанного на комиксах издательства Marvel Comics о вымышленной организации «Щ.И.Т.»).

Все пять эпизодов выпускались весной 2016 года с 9 марта по 4 мая.

Сюжет 
Три новобранца — преданные фанаты Marvel — приходят на кастинг «Агентов „Щ. И. Т.“» и поступают в Академию, где участвуют в испытаниях, чтобы побороться за место в актёрском составе сериала «Агенты „Щ. И. Т.“». Так, например, рекрутам предстоит повторить трюк Кларка Грегга (исполнителя роли Фила Колсона) с прыжком в воду из девятого эпизода («») третьего сезона. Звёзды из телесериала также появляются в веб-сериале.

Производство 
Спродюсирован компаниями ABC Studios и Marvel Television. Производственная компания — Retrofit Films. Спонсорским партнёром выступил бренд Lexus, в шоу представлена модель 2016 Lexus RX 350 F SPORT.

Исполнительными продюсерами веб-сериала выступили Пастор Альварадо III, Джеффри Коло, Кристофер Ханада и Тэннер Клинг. Последний также срежиссировал шоу. Оператор — Оскар Чавез, годом ранее работавший над «Агентами „Щ. И. Т.“: Двойным агентом».

Кастинг 

Конкурсанты
  (Преподаватель математики и естественных наук)
  (Студент)
  (Бармен)

Гостевые появления
 Кларк Грегг
 Элизабет Хенстридж
 Бретт Далтон
 Минг-На Вен
 Генри Симмонс
 Люк Митчелл
 Иэн Де Кэскер
 Наталья Кордова-Бакли

 
 Скотт Уильямс
 Р. Дж. МакКасленд
 Энн Фоли
 Том Вайсанен
 Кит Поттер

Маркетинг и релиз 
Для веб-сериала была выделена ссылка-перенаправление MAoSAcademy.com, ведущая на страницу шоу на сайте ABC.com. Проморолик веб-сериала был представлен накануне премьеры. Первый эпизод был опубликован в среду 9 марта 2016 года на ABC.com, в приложении Watch ABC, а днём позже — на официальном YouTube-канале ABC. Следующие эпизоды выходили каждую вторую среду.

Эпизоды

Роль в КВМ 

В результате трио фанатов снялось в вышедшем 17 мая предпоследнем эпизоде третьего сезона — «».

В отличие от веб-сериалов «WHIH Newsfront» (2015—2016), «Агенты „Щ. И. Т.“: Йо-Йо» (2016) и «TheDailyBugle.net» (2019—2021), «Аге́нты „Щ. И. Т.“: Академия» связан с Кинематографической вселенной Marvel (КВМ), но не является каноничным для данной франшизы и её медиа, таких как кинофильмы и телесериалы, не входя таким образом в основную хронологию событий вымышленной вселенной точно так же, как веб-сериалы «Агенты „Щ. И. Т.“: Рассекречено» (2013—2014) и «Агенты „Щ. И. Т.“: Двойной агент» (2015).

Приём 

Веб-сериал был номинирован на  премию Гильдии продюсеров Америки в категории «», но в итоге проиграл комедийному ток-шоу «Комики за рулём в поисках кофе».

По состоянию на 4 декабря 2022 года веб-сериал имеет пользовательский рейтинг 6.8/10 (на основе более 600 оценок) на сайте IMDb, 3.56/5 на сайте MyShows (при более 200 оценок). На Кинопоиске рейтинг отсутствует из-за малого количества оценок.

Источники 

Эпизоды

Ссылки 
 

Агенты «Щ.И.Т.»
Веб-сериалы США
Веб-сериалы, запущенные в 2016 году
Веб-сериалы, завершённые в 2016 году
Веб-сериалы кинематографической вселенной Marvel
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы США, завершённые в 2016 году
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы о шпионах